Йоргос Маркопулос (, 1951, Месини) — новогреческий поэт.

Биографические сведения 
Йоргос Маркопулос изучал экономику и статистику в Университете Пирея, в то время Высшей школе промышленных исследований.

Относится к поколению литераторов 70-х, которые начали публиковать свои работы в эпоху греческой военной хунты «черных полковников» и первые годы Метаполитефси.

В 1996 Йоргос Маркопулос удостоен премии имени Константиноса Кавафиса в Александрии, Египет, в 1999 — Государственной премии в области поэзии за сборник «Μη σκεπάζεις το ποτάμι», который также был номинирован на получение премии Европейского союза 2000 года. Его работы переведены на английский, французский, итальянский и польский языки .

Наряду с поэзией Йоргос Маркопулос пишет литературоведческие работы и критические литературные отзывы в специализированных журналах и газетах. С 1982 года член Греческой союза писателей, а в период 1984—1986 годов служил в членом Совета директоров союза.

Сборники стихов 
 «Έβδομη Συμφωνία», Афины 1968
 «Οκτώ συν ένα εύκολα κομμάτια και η κεφτουριά του κάτων κόσμου», Афіни 1973
 «Η θλίψις του προαστίου», Афины 1976
 «Οι πυροτεχνουργοί», Афины 1979
 «Ποιήματα 1968—1976», Афины 1980
 «Η ιστορία του ξένου και της λυπημένης», Афины 1987
 «Ποιήματα 1969—1987», Афины 1992
 «Η φοβερή πατρίδα μου», Афины 1994
 «Μη σκεπάζεις το ποτάμι», Афины 1998
 «Κρυφός Κυνηγός», Афины 2010

Очерки 
 «Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Α'», Афины 1991
 «Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Β'», Афины 1994
 «Λευτέρης Ιερόπαις — Μια παρουσουσίαση», Афины 1999
 «Ιστορικό κέντρο», Афины 2005
 «Η ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη», Афины 2009

Примечания 

Поэты Греции
Писатели Греции